Навру́зов  — фамилия.

 Наврузов, Гаджи Надирович, более известный как Гаджи «Автомат» («Автомат» Гаджи) — российский профессиональный боец, выступающий в тяжёлой / супертяжёлой весовой категории на турнирах по кулачным боям, классическому боксу, боксу в перчатках для смешанных единоборств, тайскому боксу и кикбоксингу; бывший профессиональный футболист, центральный защитник.
 Наврузов, Ихтиёр Каримович — узбекистанский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр (2016), многократный призёр различных чемпионатов.

См. также 
 Новрузов